Otthonunk, 2009-ben bemutatott francia dokumentumfilm Yann Arthus-Bertrand rendezésében
 Otthonunk, 2019-es dél-koreai film
 Otthonunk, 1988 óta futó ausztrál televíziós sorozat

Sajtótermékek 
 Otthonunk : az Otthon Írók és Hírlapírók Köre hivatalos értesítője (1897-1928?) 
 Otthonunk : a magyar háziasszony lapja (1937-1944) 
 Otthonunk : Fóti Gyermekváros lapja (1981-1982) 
 Otthonunk : a Lakásszövetkezetek Országos Szövetségének lapja 
 Otthonunk : kőbányai közéleti lap 
 Otthonunk : az Új Szó melléklete, hetilap 

Hasonló címen
 Az otthonunk,  Chico Xavier regénye
 Az Otthonunk (Nosso Lar), 2010-bemutatott brazil film Wagner de Assis rendezésében Chico Xavier regénye nyomán